Gellért (keresztnév)
Gellért (település)